Янссон (Янсон) () — шведське прізвище.

 Віктор Янссон (1886—1958) — фінський скульптор шведського походження. Батько дитячої письменниці Туве Янссон.
 Софія Янссон (1962) — донька карикатуриста Ларса Янссона та племінниця Туве Янссон.
 Туве Янссон (1914—2001) — фінська художниця шведського походження, романістка, дитяча письменниця та ілюстратор.
 Хорст Вальдемар Янсон (1913—1982) — американський мистецтвознавець російсько-німецького походження
 Янсон Ігор Кіндратович (1938—2011) — український вчений-фізик.
 Янсон Юлій Едуардович (15 (27) жовтня 1835, Київ — 31 січня (12 лютого) 1893, Санкт-Петербург) — російський економіст і статистик, член-кореспондент Академії наук (1892).

Див. також 
 Янсонс
 Жансон
Шведські прізвища